Het judotoernooi voor gemengde teams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 31 juli 2021. Dit onderdeel maakte haar debuut tijdens deze spelen. De kwalificatie verliep via de individuele judoka's. De gewichtsklasse werden samengevoegd tot drie clusters per geslacht, als een land in alle zes de clusters een judoka kwalificeerde mocht het land meedoen op dit onderdeel. Het lichtgewicht cluster bestond uit de het extra licht gewicht, het half lichtgewicht en het lichtgewicht. Het middencluster bestond uit het lichtgewicht, half middelgewicht en middel gewicht, het zware cluster uit het middelgewicht, half zwaargewicht en het zwaargewicht

Toernooischema

Finale

Herkansingen

Groep A

Groep B

Externe links
Loting

Gemengd team